Гео́ргий Влади́мирович Кайшау́ри (род. 20 апреля 1945, Душети, Грузинская ССР) — советский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Спартак», тбилисский «Локомотив» и «Энергетик» Душанбе.

Достижения

Командные 
1-е место в Первой лиге СССР
 1969 («Спартак» Орджоникидзе)
1-е место в финальном этапе Первой лиги (выход в Высшую лигу):
 1969 («Спартак» Орджоникидзе)

 Личные Лучший бомбардир первой лиги — 58 мячей. («Спартак» Орджоникидзе)Рекордсмен клуба по забитым мячам за один сезон в первой лиге чемпионата СССР — 18 мячей в 1972 г.' 1972 («Спартак» Орджоникидзе'')

Награды 
 Мастер спорта СССР

Футболисты СССР
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Волгарь»
Мастера спорта СССР